DDR-Oberliga 1979/1980 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1979/1980. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1980/1981 se kvalifikoval tým Berliner FC Dynamo, v Poháru UEFA 1980/1981 startovaly týmy Dynamo Drážďany, 1. FC Magdeburg a Vorwärts Frankfurt. Účast v Poháru vítězů pohárů 1980/1981 si zajistil FC Carl Zeiss Jena jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy – 1. FC Union Berlin a nováček BSG Chemie Leipzig. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1979
Fotbal v roce 1979
Fotbal v roce 1980
Sport v Německu v roce 1979
Sport v Německu v roce 1980